Чемпионат Эстонии по баскетболу (), по названию спонсора также называется ) — ежегодный турнир, в котором принимают участие лучшие клубы страны. Первый чемпионат разыгран в 1925 году. В период нахождения Эстонии в составе СССР (1941-1991) назывался Чемпионат Эстонской ССР по баскетболу. Первый чемпионат на современном этапе был разыгран в 1992 году. 

Чемпионат разыгрывается по правилам ФИБА, в чемпионате играет девять команд. С 2013 года спонсором является энергетическая компания Alexela, название которой носит турнир.

Команды

Выступления клубов 

‡ Примечания: В сезоне 1944 года проводилось два турнира (л – летний турнир; з – зимний турнир).

Известные игроки 
  /  Тийт Сокк
  /  Хейно Энден
  /  Март Лага
  /  Анатолий Крикун
  /  Ильмар Куулам
  Виктор Саникидзе

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата Эстонии
 Страница чемпионата на сайте Eurobasket.com

См. также 
 Чемпионат Эстонии по баскетболу среди женщин

Эстония
Баскетбол
Баскетбол в Эстонии